Indie es un término inglés que significa independiente o independencia y puede referirse a:

Música 

 Música independiente, asociada a la música independiente ciertas convenciones de lanzamiento, producción y promoción musical.
 Los sellos discográficos independientes, asociados con este concepto, ver :Categoría:Discográficas independientes
 Indie Recordings, sello discográfico independiente con base en Noruega.
 UK Indie Chart, lista de los lanzamientos independientes más vendidos en el Reino Unido.

 Género musical
 Indie rock
 Indie pop
 Indie folk
 Indietrónica
 Grindie
 Indie hip hop o indie rap, un estilo de hip hop.
 UK Indie Rock, Rock no muy conocido o de nueva procedencia cuyos temas se afliccionan a situaciones contemporáneas o de interés social y diferentes, con diversos instrumentos o sonidos únicos cuya producción es personal y no industrial.

Otros usos 
 Indie (subcultura contemporánea).
 Cine independiente, películas producidas fuera de los grandes estudios cinematográficos.
 Cómics indie, historietas publicadas de manera independiente, creados por autores ajenos a las grandes editoriales.
 Indie Built, empresa desarrolladora de videojuegos.
 Indie games, término usado para los videojuegos de desarrollo independiente.
 Indie.cl, revista digital chilena.